Freibündler bezeichnet
 die Anhänger der Rheinischen Republik in Deutschland
 die Mitglieder des Jugendverbandes Freibund